Джон Кольєр
 Джон Кольєр (письменник) — англійський письменник-фантаст, сценарист.
 Джон Кольєр (художник) — англійський художник, портретист, прерафаелітик.
 Кольєр, Кольє́р (фр. Caulières) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма.
 Мері Кольєр, Мері Елізабет Кольєр (англ. Marie Collier; 16 квітня 1927, Балларат — 8 грудня 1971, Лондон) — австралійська співачка (сопрано).
 Антуан-Нікола Кольєр де Ламарл'єр (*Antoine-Nicolas Collier de La Marlière, 3 грудня 1745 —†27 листопада 1793) — французький генерал часів Великої Французької
 Роб Джеймс-Кольєр, Роберт «Роб» Джеймс-Кольєр (англ. Robert «Rob» James-Collier, нар. 23 вересня 1976, Стокпорт, Великий Манчестер, Англія) — англійський актор.
 Джейкоб Кольєр (англ. Jacob Collier; 2 серпня 1994, Лондон) — англійський співак, аранжувальник, композитор, продюсер і мультиінструменталіст.